Dongsi bezeichnet:

 Dongsi (Longhai) (东泗乡), Gemeinde der Stadt Longhai in der chinesischen Provinz Fujian
 Dongsi (Dongcheng) (东四街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dongcheng der chinesischen Stadt Peking
 Dongsi (Haicheng) (东四街道), Straßenviertel der Stadt Haicheng in der chinesischen Provinz Liaoning